Єськович Михайло (Яськович, Миско) — козацький ватажок, отаман.

В березні 1556 року разом з отаманом Млинським, гетьманом Байдою-Вишневецьким та московською раттю на чолі з дяком Ржевським рушив на татарські фортеці Аслам-Кермен, Очаків і Волам-Кермен. Згодом організував морський похід Азовським морем на Керч, згодом — у володіння ширинських беїв. В 1557 році за дорученням Вишневецького їздив до польського короля Сигізмунда Августа і московського царя Івана Грозного.

Література
 

Запорозькі козаки
Персоналії за алфавітом
Козацькі отамани